Il doppio del torneo di tennis Budapest Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nuno Marques e Tom Vanhoudt che hanno battuto in finale Aleksandar Kitinov e Greg Van Emburgh 2-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Kent Kinnear /  Francisco Montana (primo turno)
 Emanuel Couto /  Bernardo Mota (quarti di finale)

 Nuno Marques /  Tom Vanhoudt (Campioni)
 Aleksandar Kitinov /  Greg Van Emburgh (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 1997